Division 1 i fotboll kan avse:

Division 1 i fotboll för herrar

Division 1 i fotboll för damer
 Division 1 i fotboll för damer – två serier på första nivå 1977–1987, två till tre serier på andra nivå 1988–2012, sex serier på tredje nivå 2013–2022, tre serier på tredje nivå 2023–

Se även 
 Svensk fotbolls seriesystem